Zhi peut faire référence à :
 Zhì (致), un caractère chinois.

Code 

ZHI est un code pouvant désigner :
 .

Prénom
Zhi est un prénom chinois notamment porté par :
 Zheng Zhi, un footballeur chinois
 Cao Zhi, un poète chinois (192-232)
 Bu Zhi, conseiller de Sun Quan
  plusieurs personnages chinois

Voir aussi
Zhi-Vago, un groupe de musique